Ву́лиця Су́рикова — вулиця у Солом'янському районі міста Києва, місцевість Солом'янка. Пролягає від Повітрофлотського проспекту до Солом'янської площі та вулиці Митрополита Василя Липківського. 

Прилучається Богданівська вулиця.

Історія 
Вулиця виникла у 40-х роках XX століття як незабудований проїзд без назви. У 1955 році набула назву Суднобудівний провулок. Сучасна назва на честь художника Василя Сурикова — з 1974 року.

Деякий час назву Сурикова мала сучасна вулиця Євгена Коновальця.

Примітки

Джерела 

Вулиці Солом'янського району Києва
Вулиці Києва, названі на честь людей